Sat.1 steht für:

Fernsehsender:
Sat.1, einen deutschen privaten Fernsehsender
Sat.1 Österreich, einen österreichischen Fernsehsender
Sat.1 Comedy, einen kostenpflichtigen Spartensender von 2006 bis 2012
Sat.1 emotions, einen kostenpflichtigen Sender
Sat.1 Gold, einen freien Spartensender für Frauen von 40 bis 65 Jahren

Fernsehsendungen:
Sat.1-Frühstücksfernsehen
Sat.1 am Mittag
Sat.1 Nachrichten